Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1954 je dvajseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 13. in 21. februarjem 1954 v Falunu, Švedska, v osmih disciplinah, prvič je potekala ženska štafeta v smučarskem teku.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 
 

1954
1954 v športu
Športne prireditve na Švedskem
Šport v Falunu